КПСС — аббревиатура, имеющая несколько значений:
 Коммунистическая партия Советского Союза — политическая партия СССР, существовавшая в период c 1917 по 1991 год.
 Союз коммунистических партий — Коммунистическая партия Советского Союза — федерация коммунистических партий на постсоветском пространстве, основанная в 1993 году и считающая себя преемницей КПСС.
 КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза, общественная организация, созданная в 2001 году О. С. Шениным.
 КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза, общественная организация, созданная в 1992 году С. Б. Скворцовым.
 КПСС (ЛС) — Коммунистическая партия Советского Союза (Ленина-Сталина), создана на базе движения «Трудовая Россия» в 1997 году во главе с В. И. Анпиловым, прекратила существование в 2001 году.
 КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости) — название партии «Российская партия свободы и справедливости» до апреля 2021 года.

Музыка 
 «КПСС» — песня Игоря Талькова (1989).
 Машнов, Вячеслав Валерьевич (Слава КПСС) — российский рэп-исполнитель.